

Personnalités 
 Fred Weyrich (1921-1999), producteur de musique, chanteur et compositeur allemand ;
 Joachim Weyrich (né en 1945), peintre allemand ;
 Karl Weyrich (1884-1973), homme politique allemand ;
 Karl-Heinz Weyrich (1925-2002), homme politique allemand ;
 Marie Weyrich (1878-1925), connue sous le pseudonyme Marie de la Hire, romancière, poétesse et artiste peintre française ;
 Michael Weyrich (né en 1967), ingénieur allemand ;
 Paul Weyrich (1942-2008), militant conservateur américain ;
 Pit Weyrich (né en 1948), animateur de télévision allemand.

Autres 
 Éditions Weyrich, maison d'édition belge francophone fondée en 2001.